Caldo – sensazione di calore
 Caldo – album di Ornella Vanoni del 1965
 Caldo/Giochiamo a stare al mondo – 45 giri di Ornella Vanoni del 1965
 Caldo – album di Boro Boro e MamboLosco del 2020
 Gaio Celio Caldo – console romano
 Rio Caldo – fiume portoghese

Pagine correlate
 Calda